L'Indiscret est le titre de plusieurs œuvres :

L'Indiscret, comédie de Voltaire, achevée en 1725 ;
L'Indiscret, tableau de Louis-Léopold Boilly, 1795 ;
L'Indiscret, journal d'information... ou pas ! écrit et édité par Philippe Turle. C'est un journal à parution variable qui peut proposer 1 numéro par jour pendant 3 jours puis rien pendant des mois ;
L'Indiscret, film français de 1969 réalisé par François Reichenbach ;
L'Indiscret, émission télévisée diffusée de la RTBF.